Laudahn ist der Familienname folgender Personen:

 Gunther Laudahn (* 1960), deutscher Komponist und Musikproduzent 
 Heike Laudahn, deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin